Gustav Heinrich Wiedemann — físico alemão
Síndrome de Beckwith-Wiedemann — síndrome que altera o padrão de crescimento de determinados órgãos do corpo humano
Christian Rudolph Wilhelm Wiedemann — médico, historiador, escritor e naturalista 
Lei de Wiedemann–Franz — lei que afirma que a contribuição eletrônica para a condutividade térmica  e condutividade elétrica  de um metal é proporcional a temperatura

Desambiguações de sobrenomes